Agostino Origone – fumettista e illustratore italiano
 Franco Origone – fumettista e illustratore italiano
 Ivan Origone – sciatore di velocità italiano
 Simone Origone – sciatore di velocità italiano